Banca di Grecia (Greco: Τράπεζα της Ελλάδος), la banca centrale della Grecia
 Banca Nazionale di Grecia (Greco: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), istituto di credito privato, fondato ad Atene nel 1841 e quotato nella Borsa di Atene